Kapitelhaus oder Kapitelshaus steht für:
 Kapitelhaus, kirchliche Organisation 

dem Namen nach:
 Kapitelshaus (Hermannstadt)
 Kapitelhaus (Salzburg), heute Sitz der Universität
 Kapitelshaus (Schwäbisch Gmünd)